Sonntag (Áustria)
 Sonntag (canção) - representou a Áustria no Festival Eurovisão da Canção 1982

Desambiguação